Вільне́в-ан-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 70 км на південний захід від Діжона, 55 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 156,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вільнев-ан-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ан-Монтань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-ан-Монтань на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ан-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-ан-Монтань на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара